Човић Поље може бити:

 Човић Поље (Доњи Жабар), насељено мјесто у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Човић Поље (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација БиХ, БиХ